Rock kan som auktorsförkortning betyda:

 Joseph Francis Charles Rock
 Howard Francis Leonard Rock
 Joseph Rock

Robotskapade auktorsförkortningar